Браузерная многопользовательская ролевая онлайн-игра (BBMMORPG,  ) — жанр компьютерных игр, являющийся пересечением массовых многопользовательских ролевой онлайн (MMORPG, с точки зрения игрового процесса) и браузерных игр (с точки зрения технической реализации). От остальных MMORPG отличается тем, что для игры требуется только браузер. Это имеет как плюсы: игру не нужно скачивать и устанавливать, так и минусы: игра имеет серьёзные технологические ограничения.

Часто такие игры используют плагины и расширения браузера, такие как Flash или Java, и скрипты на стороне сервера, написанные на PHP, Perl или другом интерпретируемом языке программирования. В качестве базы данных как правило используется MySQL или PostgreSQL. Обычно BBMMORPG используют 2D-графику или просто текстовые интерфейсы.